W-League 2012/2013 var den femte säsongen av australiska W-League. Ligan bestod av åtta lag, varav sju lag tillhörde ett lag i herrligan A-League. Western Sydney Wanderers trädde in i ligan denna säsongen. Grundserien vanns av Brisbane Roar medan slutspelet vanns av Sydney.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Grand Final

Se även
A-League 2012/2013

Källor 
Officiell hemsida
Rsssf.com

2012/2013
2012 i Australien
2013 i Australien
Fotbollssäsongen 2012/2013